Шесть кораблей Королевского флота носили название HMS Windsor Castle, в честь замка Виндзор, официальной резиденции  британских монархов дома Виндзоров:

 HMS Windsor Castle — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1678; разбился в 1693.
 HMS Windsor Castle — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; бывший HMS Duchess; спущен на воду в 1679; переименован в HMS Princess Anne в 1701; в HMS Windsor Castle в 1702; в HMS Blenheim в 1706; разобран в 1763.
 HMS Windsor Castle — 98-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1790; понижен до 74-пушечного в 1814; разобран в 1839.
 HMS Windsor Castle — 120-пушечный винтовой линейный корабль 1 ранга; переименован HMS Duke of Wellington в 1852, через месяц после спуска на воду; продан в 1902.
 HMS Windsor Castle — заложен как 116-пушечный линейный корабль 1 ранга; назван HMS Victoria; переименован в 1855, до спуска на воду (в 1858); переделан на стапеле в 100-пушечный винтовой корабль; перевооружен как 97-пушечный в 1862; переименован в HMS Cambridge в 1869, когда заменил предыдущий HMS Cambridge в качестве артиллерийского учебного корабля; продан в 1908.
 HMS Windsor Castle — бывший русский торговый пароход; реквизирован в 1918 или 1919; превращен в вооруженный транспорт.

См. также 
 HMY Victoria and Albert — деревянная колесная королевская яхта; спущена на воду в 1855; ранее называлась Windsor Castle; переименована в 1854, до спуска на воду.
 Windsor Castle — британский пакетбот; в 1807 в неравном бою взял сильнее вооруженный французский корсар Jeune Richard.
 HMS Windsor